Pulsation peut désigner :
 pulsation, en cardiologie, le rythme du pouls, qui marque le battement cardiaque ;
 pulsation, en solfège, le battement qui détermine le début d'un temps (et la fin du précédent), et dont la fréquence est mesurée par le tempo ;
 pulsation, en physique et en ingénierie, une caractéristique d'un phénomène périodique.

Voir aussi 

 Ressource pulsée, en écologie, une ressource qui n'est disponible que par périodes d'abondance éphémère